«Children of the World» — чотирнадцятий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1976 році.

Список композицій 
 «You Should Be Dancing» — 4:17
 «You Stepped Into My Life» — 3:28
 «Love So Right»- 3:39
 «Lovers» — 3:38
 «Can't Keep a Good Man Down» — 4:46
 «Boogie Child» — 4:14
 «Love Me»- 4:03 (Barry & Robin Gibb)
 «Subway» — 4:26
 «The Way It Was» — 3:21 (Barry & Robin Gibb/Blue Weaver)
 «Children of the World» — 3:07

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees
Вересень 1976